Dit is een lijst van leden van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof werd opgericht door de Raad van Europa en baseert zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het eerste overzicht bestaat uit de rechters van het hof; het tweede uit de griffiers. De lijst is geactualiseerd tot 19 augustus 2017.

Rechters 
De rechters worden benoemd voor een periode van 9 jaar. Elk land die de Europese Conventie van de Rechten van de Mens heeft geratificeerd kan een lijst met drie kandidaten indienen, waarna de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een van deze drie rechters met absolute meerderheid verkiest.

 Canadees, voorgedragen door Liechtenstein.
 Zwitser, voorgedragen door Liechtenstein.
 De ambtstermijn eindigde al op 31 oktober 2004. Omdat de voorstellijst van de Maltezer regering echter telkens door de vergadering van de Raad van Europa werd afgewezen, bleef hij op grond van artikel 23 alinea 3 zin 1 EVRM na dit tijdstip in zijn ambt.
 Italiaan, voorgedragen door San Marino.
 Gekozen als rechter voor Servië-Montenegro. Na de ontbinding van de staat, nam hij de plaats over van Servië
 Gekozen voor Tsjecho-Slowakije. Door de ontbinding van zijn staat eindigde zijn ambtstermijn op 1 januari 1993. Hij werd echter als rechter voor Slowakije herkozen.
 De ambtstermijn liep al op 25 september 1970 af. Omdat er geen opvolger door Cyprus werd voorgesteld, bleef hij op grond van artikel 40 alinea 6 EVRM in zijn ambt.

Griffiers

Externe link 
ECHR, huidige leden

Europees Hof voor de Rechten van de Mens